Schiede ist der Name folgender Personen:

 Christian Julius Wilhelm Schiede (1798–1836), deutscher Arzt, Botaniker, Buchautor, Naturforscher und Sammler
 Gerty Schiede (1921–2007), deutsche Schriftstellerin
 Johann Konrad Schiede (1760–1826), deutscher Pfarrer und Autor

Siehe auch:
Schied
Schiedetunnel